Filmes
 Chakushin Ari, terror japonês distribuído internacionalmente como "One Missed Call"
 One Missed Call (2008), remake americano do original japonês
 Chakushin Ari (telessérie), produção japonesa baseada no filme original

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão